Parikh ist der Familienname der folgenden Personen:

 Devika Parikh (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Rohit Jivanlal Parikh (* 1936), indisch-US-amerikanischer mathematischer Logistiker und Informatiker